Миньский повят () — повят (район) в Польше, входит как административная единица в Мазовецкое воеводство. Центр повята — город Миньск-Мазовецки. Занимает площадь 1164,35 км². Население — 149 897 человек (на 2013 год).

Административное деление 
 города: Миньск-Мазовецки, Сулеювек, Халинув, Калушин
 городские гмины: Миньск-Мазовецки, Сулеювек
 городско-сельские гмины: Гмина Халинув, Гмина Калушин
 сельские гмины: Гмина Цеглув, Гмина Дембе-Вельке, Гмина Добре, Гмина Якубув, Гмина Лятович, Гмина Миньск-Мазовецки, Гмина Мрозы, Гмина Сенница, Гмина Станиславув

Демография 
Население повята дано на 2013 год.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница повята

Поветы Мазовецкого воеводства